Королевский дворец

 Королевский дворец (Амстердам)
 Королевский дворец (Берлин)
 Королевский дворец (Брюссель) 
 Королевский дворец (Тонга)

 Королевский дворец в Аранхуэсе
 Королевский дворец в Варшаве
 Королевский дворец в Казерте
 Королевский дворец в Мадриде 
 Королевский дворец в Неаполе
 Королевский дворец в Осло
 Королевский дворец в Портичи
 Королевский дворец в Стокгольме
 Королевский дворец в Турине

См. также 
 Королевский замок
 Королевская часовня
 Музей королевского дворца «Рукари» (Руанда)